Audoubert est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Georges Audoubert (1921-1984), acteur français
Jean Audoubert (1924-2008), joueur français de rugby
Louis Audoubert (né en 1935), photographe et cinéaste français

Toponyme

Grotte du Tuc d'Audoubert, grotte de Montesquieu-Avantès, Ariège

Homonymie de patronyme